Sousa (gènere), gènere de dofins
 Sousa (Brasil), ciutat del Brasil a l'estat de Paraíba
 Biografies:
 Amílcar de Sousa (1876-1940), metge portuguès 
 António Luís de Sousa o António de Sousa (1644 - 1721), quart Comte del Prado, segon Marquès de Les Minas i militar portuguès
 Aristides de Sousa Mendes (Cabanas de Viriato, municipi de Carregal do Sal, 1885 — Lisboa, 1954), diplomàtic portuguès
 Carlos Sousa Álvarez de Toledo (València, 1862 - 1937), marquès de Sotelo, militar i polític valencià
 Francisco David Sousa Franquelo (1980, Málaga), futbolista
 John Philip Sousa (Washington DC, 1854 - Reading, Pennsilvània, 1932), compositor i director d'orquestra 
 Matias de Sousa Villalobos, músic portuguès del 
 Pedro de Sousa Holstein (Torí, 1781 - Lisboa, 1850), Duc de Palmela, polític i militar portuguès